

 Матч 1/4 финала II Кубка Европы 

 Товарищеский матч 

 Матч 1/4 финала II Кубка Европы 

 Матч 1/2 финала II Кубка Европы 

 Финальный матч II Кубка Европы 

 Товарищеский матч 

 Товарищеский матч 

 Товарищеский матч 

 Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 
Товарищеский матч

Товарищеский матч

Примечания 

1964
Футбол в СССР в 1964 году